Cabanès (Aveyron), uma comuna francesa no departamento de Aveyron, na região administrativa de Midi-Pyrénées.
Cabanès (Tarn), uma comuna francesa no departamento de Tarn, na região administrativa de Midi-Pyrénées.
Cabanés, gentílico de Cabanas (Galiza).